Basipodella är ett släkte av kräftdjur. Basipodella ingår i familjen Basipodellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tantulocarider
Basipodella